Sinegal ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Sinegal (1928–2014), US-amerikanischer Rhythm & Blues-Musiker
 James Sinegal (* 1936), US-amerikanischer Unternehmer und Co-Gründer der Einzelhandelskette Costco Wholesale